Sugár László  (Ladislao Sugar, 1896–1981) magyar származású olasz kiadótulajdonos
 Sugár László (1918–1992) színész
 Sugár László (1934–?) vegyészmérnök
 Sugár László (1944) állatorvos, vadbiológus, az MTA köztestületének tagja, állatorvos-tudomány kandidátusa, a Kaposvári Egyetem professzor emeritusa
 Sugár László (19?–1992) a Szép Ilona és a Sirály étterem egykori vezetője
 Sugár László (?) fotográfus, a Compur Fotóklub egyik alapítója volt
 Sugár László (?) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) vezérigazgató-helyettese

Jegyzetek